Бертольд II (; 1090/1098 — ) — граф Андекса, а также Диссена (под именем Бертольд III), Плассенбурга и Кульмбаха, фогт аббатства Бенедиктбойерн.

Биография 
Вероятно, сын Арнольда, графа Андекса и Диссена (ум. 1098), и графини Гизелы Швейнфуртской, дочери герцога Оттона III Швабского.

В 1098 году наследовал владения отца. В 1120 году стал фогтом аббатства Бенедиктбойерн, чем значительно увеличил своё могущество. Был одним из основателей монастыря в Диссене (1130 год).

В начале 1130-х годов построил замок Плассенбург к северу от Байрёйта, и с 1137 года называл себя графом Плассенбурга. Вероятно, был основателем города Кульмбах, впервые упоминаемого в 1174 году.

Бертольд первым браком был женат на Софии (ум. 1132), дочери маркграфа Истрии Поппо II (ум. 1103). Она принесла в приданое земли к юго-востоку от Альп.

Когда её двоюродный брат маркграф Поппо III умер бездетным (1141 год), его владения поделили родственники, в том числе Бертольд Андекский, который получил графство Штайн (1143 год).

Начиная с 1140 года Бертольд проводил много времени при дворе короля Конрада III и входил в его ближайшее окружение.

От Софии Истрийской у Бертольда было несколько детей:
 Поппо (ум. 1148)
 Бертольд III (ум. 1188)
 Оттон (ум. 1196), епископ Бриксена в 1165—1170 и Бамберга с 1177
 Гизела (ум. после 1150), жена Дипольда II фон Берг-Шиклинген.

После смерти Софии Бертольд женился на Кунигунде, дочери графа Эгберта II фон Формбах-Питтен. Дети:
 Мехтильдис (ум. 1160), аббатиса в Эдельштеттене
 Эуфемия (ум. 1180), аббатиса в Альтмюнстере
 Кунигунда (ум. 1139), монахиня в Адмонте.

Андексская династия
Правители Европы XII века